Hülser ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdi Hülser (1907–1995), deutscher Unternehmer, Widerstandskämpfer und Friedensaktivist
 Gustav Hülser (1887–1971), deutscher Politiker (DNVP, CNVP, CDU)
 Hermann Hülser (1888–1973), deutscher Politiker (CDU)
 Joseph Hülser (1819–1850), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Karlheinz Hülser, deutscher Philosophiehistoriker